Champions League 2001 steht für:
 CAF Champions League 2001, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions Cup 2001, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2000/01
 Champions League 2001/02
 Champions League